Ricaurte (Cundinamarca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
 Ricaurte (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
 Ricaurte (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Cojedes